Станіслав Зиґмунт Міхаловський
 Станіслав Северин Міхаловський
 Станіслав Міхаловський (ректор)